Cerovec (gmina Sevnica)
 Cerovec (gmina Šentjur)